Сорочка — натільна білизна, елемент одягу
 Сорочка — хутір, Тоцький район, Оренбурзька область